«The Best of Nelly Furtado» () — другий компіляційний альбом канадсько-португальської співачки Неллі Фуртадо. Виданий 12 листопада 2010 року лейблом Geffen.

Список композицій

Делюкс видання

Примітки 

Альбоми Неллі Фуртаду
Альбоми Geffen Records